Al Wāsiţah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Al Wāsiţah (ort), Faijum,

Jemen 

 Al Wāsiţah (subdistrikt), Al-Mahwit, 

Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar